Сигири — это:

 Сигири — город в Гвинее.
 Сигири — аэропорт в городе Сигири, Гвинея.
 Сигири — префектура в провинции Канкан, Гвинея.